Vivian Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Vivian Township (Minnesota)
 Vivian Township (North Dakota)
 Vivian Township (South Dakota)